«Клуб Рекреативу Деспортиву ду Либоло» (), «Рекреативу ду Либоло» () или просто «СРД Либоло» — ангольский футбольный клуб из города Либоло, основанный в 1942 году. Выступает в Жирабола, сильнейшем дивизионе Анголы. Домашние матчи проводит на стадионе «Калулу», вмещающем 10 000 зрителей. Один из лидеров ангольского футбола конца нулевых — начала десятых годов 21 века. Первого крупного успеха клуб добился в 2008 году, когда вышел в финал Кубка Анголы, и занял третье место в чемпионате, это достижение дало право клубу выступить в Кубке Конфедерации КАФ, где он дошёл до 1/4 финала. На следующий год «Рекреативу ду Либоло» стал вице-чемпионом Анголы, этот успех позволил клубу впервые в своей истории принять участие в Лиге чемпионов КАФ. Дебют команды в Лиге чемпионов КАФ в 2010 году сложился неудачно, уже в предварительном раунде он уступил по сумме двух матчей со счётом 2:3 скромному руандийскому клубу «АПР». В 2011 году клуб добился наибольшего успеха в своей истории став чемпионом Анголы, став тем самым седьмым клубом в истории становившимся чемпионом Анголы. В следующем сезоне команда из Либоло повторила свой успех, став двукратным чемпионом Анголы. Выступление клуба в Лиге чемпионов КАФ в 2012 году, сложились немногим удачнее чем предыдущий раз, в предварительном раунде он победил сильный южноафриканский клуб «Орландо Пайретс», но в первом раунде проиграл нигерийскому «Саншайн Старз».

Достижения 
 Победитель Жирабола — 2 (2011, 2013)
 Финалист Кубка Анголы — 1 (2008)
 Финалист Суперкубка Анголы — 1 (2012)

Участие в афрокубках
Лига чемпионов КАФ: 2 раза
2010 - Предварительный раунд
2012 - Первый раунд

Кубок Конфедерации КАФ: 1 раз
2009 - 1/8 финала

Известные игроки 

  Эдсон
  Зе Каланга
  Штелвиу
  Лебо Лебо
  Жонсон Макаба
  Паулу Фигерейду

Известные тренеры 
  Марьяну Баррету
  Энрике Калишту

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на zerozero.pt

Футбольные клубы Анголы